Дадинце () — населённый пункт в общине Власотинце Ябланичского округа Сербии.

Климат 
Климат характеризуется как умеренный морской с тёплым летом и равномерным увлажнением в течение года (Cfb в классификации климатов Кёппена). Среднегодовая температура воздуха составляет 10,9 °C. Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет −0,1 °С, самого жаркого месяца (августа) — 20,4 °С. Расчётная многолетняя норма атмосферных осадков — 570 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в мае (66 мм).

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживало 195 человек (193 серба и 2 русских).

Религия 
Согласно церковно-административному делению Сербской православной церкви, село относится к Четвёртому власотиначскому приходу Власотиначского архиерейского наместничества Нишской епархии.

Примечания 

Населённые пункты Сербии